Склад збірної ФРН на Чемпіонаті Європи 1984 року

Докладніше…Німеччина
ФРН 1984